Le terme Chasse gardée est employé plusieurs fois comme titre :
Chasse gardée est un film français de Jean-Claude Biette, sorti en 1992;
Chasse gardée ! est un jeu de société édité en 2002;
Chasse gardée est le  de la série de bande dessinée Sillage paru en 2012